De Noorse voetbalclub Lillestrøm SK speelt sinds 1977 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt Lillestrøm SK

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Noorwegen
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Lillestrøm SK
Lillestrøm SK